Зо́лтан А́лмаши (; род. 29 августа 1976) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1993).

Чемпион мира среди юношей до 18 лет (1993). Восьмикратный чемпион Венгрии (1995, 1997, 1999, 2000, 2003, 2006, 2008, 2009). Победитель турнира в Реджо-Эмилия (2008). С 1994 постоянно выступает за команду Венгрии на шахматных олимпиадах и чемпионатах Европы.

В составе сборной Венгрии участник 11-и Олимпиад (1994—2014).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Венгрии